Belle Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Belle Lake (Alaska)
 Belle Lake (Minnesota)
 Belle Lake (Nebraska)
 Belle Lake (North Dakota)
 Belle Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Belle Isle Lake
 Bell Lake